Layla puede referirse a:

 Layla and Other Assorted Love Songs, álbum de la banda inglesa Derek and the Dominos, lanzado en 1970.
 «Layla», una canción de Eric Clapton y Jim Gordon, de 1970.
 Layla El, una luchadora profesional inglesa.
 Layla, un personaje de Winx Club.
 Layla Miller, un personaje de Marvel.
 Layla Hamilton, un personaje de Kaleido Star.